Die syrische Regierung unterhält mehrere parallel arbeitende Nachrichtendienste:
 Direktion für allgemeine Sicherheit
 Abteilung für politische Sicherheit 
 Abteilung für militärische Aufklärung
 Nachrichtendienst der Luftwaffe